Glenmore est :

 Une propriété dans le sud de Dublin près de Whitechurch en Irlande,
 Un district de la ville de Kelowna en Colombie-Britannique au Canada,
 Un district de la ville de Calgary dans l'Alberta au Canada,
 Un district dans la province de Java oriental en Indonésie,
 Une maison dans le district historique d'Arlington en Virginie aux États-Unis
 Un district de la ville de Rockhampton dans le Queensland en Australie,
 Glenmore Homestead, une résidence historique près de Rockhampton,
 Une vallée dans le comté de Louth en Irlande,
 Glenmore Forest Park en Écosse.